Коптєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Коптєв Анатолій Андрійович (1926—1980) — український радянський скульптор.
 Коптєв Іван
 Коптєв Михайло Іванович (1922—1996) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Коптєв Олексій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коптєв Юрій Вікторович (*1962) — російський і український підприємець у будівельній галузі.
 Коптєв Юрій Миколайович (*1940) — генеральний директор Роскосмосу з 1992 по 2004 рік. Доктор технічних наук, професор.

Російські прізвища